Juana de Aragón (Barcelona, 7 de noviembre de 1344-Castellón de Ampurias, 1385)) fue princesa de Aragón, por ser hija del rey Pedro IV de Aragón y de su esposa María de Navarra, condesa de Ampurias por su matrimonio (19 de junio de 1373) con Juan I de Ampurias (1338-1398).

De esta unión nacieron:
 Leonor, murió joven
 Juan II de Ampurias (1375-1401), conde de Ampurias
 Pedro III de Ampurias (c. 1380-c. 1402), conde de Ampurias

Sus restos yacen en un sarcófago en el monasterio de Poblet.

Bibliografía 

 Albertí E., Ladies, queens, abbesses: Eighteen female figures in medieval Catalonia, Barcelona, Alberto, 2007
 Història de la Generalitat de Catalunya i els seus Presidents Barcelona, Enciclopèdia Catalana. ISBN 84-412-0884-0
 Torrent i Orri, Rafael, «El darrer comte d'Empúries sobirà, la Reina Empordanesa i la llotja de Castelló», Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos, 11 (1976), 213-252.
 Yarza, Joaquín. «María de Navarra y la ilustración del Libro de horas de la Biblioteca Nazionale Marciana». En: Libro de horas de la reina María de Navarra. Barcelona: Moleiro, 1996. ISBN 8488526202

Referencias

Enlaces externos 

 ARAGON, Medieval Lands

Infantes de Aragón del siglo XIV de la casa de Aragón
Infantas de España en la Edad Media
Nacidos en Barcelona
Españolas del siglo XIV